Toponímia:
 Otis (Colorado)
 Otis (Kansas)
 Otis (Maine)
 Otis (Massachusetts)
 Otis Orchards-East Farms, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Washington.
 Biologia:
 Otis (gènere), gènere d'ocells. En forma part:
 Otis tarda, espècie d'ocell gruïforme de la familia Otidae 
 Biografies: Elisha Graves Otis (1811 - 1861), inventor estatunidenc.